Макбет (1005 — 15 серпня 1057) — король Шотландії з 14 серпня 1040 до 15 серпня 1057.

Музика 
 «Макбет» — п'єса Вільяма Шекспіра (1623).
 «Макбет» — опера Джузеппе Верді (1847).
 «Макбет» — симфонічна поема Ріхарда Штрауса (1886—1888).

Фільми 

 «Макбет» (1971) — британсько-американський фільм режисера Романа Полянського.
 «Макбет» (2006) — австралійський фільм.
 «Макбет» (2015) — британська військова кінодрама режисера Джастіна Курзеля.